Don’t Let Go steht für:

Filme:
 Don’t Let Go (2002), US-amerikanischer Spielfilm von Max Myers
 Don’t Let Go (2013), britischer Spielfilm von Bella Barlow
 Don’t Let Go (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Jacob Aaron Estes

Musik
 Don’t Let Go (George-Duke-Album), Album von George Duke (1978)
 Don’t Let Go (Isaac-Hayes-Album), Album von Isaac Hayes (1979)
 Don’t Let Go (Mike-Holober-Album), Album von Mike Holober (2022)
 Don’t Let Go (Love), Lied von En Vogue (1996)

Siehe auch:
 Let Go (Begriffsklärung)